Луйс Шмитс (, 2 февраля 1907, Рига, Лифляндская губерния, Российская Империя — 3 февраля 1985, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский и советский театральный актёр. Заслуженный артист Латвийской ССР (1948). Народный артист Латвийской ССР (1955).

Биография 

Луйс Шмитс родился в Риге  3 февраля 1907 года. Настоящее имя Теодорс Рейнхольдс Шмитс.

Был одним из старейших и ведущих актёров Театра Дайлес (Государственного академического художественного театра Латвийской ССР им. Я. Райниса), принимал участие в постановках некоторых спектаклей из репертуара своего театра.

В 2007 году, к 100-летию со дня рождения актёра, издательство Валтерс ун Рапа выпустило книгу воспоминаний Луйса Шмитса «Так оно и случилось», подготовленное к публикации искусствоведом Ливией Акуратере.

Был женат на актрисе — народной артистке Латвийской ССР Луцие Баумане (1905—1988). Умер в Риге 3 февраля 1985 года. Похоронен на Лесном кладбище.

Награды 

 1948 — Заслуженный артист Латвийской ССР.
 1956 — Народный артист Латвийской ССР.

Фильмография 

 1941 — Каугурское восстание — Ломер
 1947 — Возвращение с победой — Витолс
 1955 — К новому берегу — Друкис
 1956 — Причины и следствия — критик
 1957 — Наурис — Упмалис
 1959 — Меч и роза — Греве
 1963 — Ты нужен — Зостыньш
 1964 — Капитан Нуль
 1965 — «Тобаго» меняет курс — Цепуритис
 1965 — Клятва Гиппократа — адвокат
 1965 — Двое — вахтёр
 1966 — Эдгар и Кристина — отец Эдгара
 1967 — Когда дождь и ветер стучат в окно
 1967 — Генерал Рахимов
 1968 — Времена землемеров
 1969 — У богатой госпожи — Калнкайнс
 1971 — Наследники военной дороги — Визиньш

Примечания

Ссылки 

Персоналии:Театр Дайлес
Заслуженные артисты Латвийской ССР
Народные артисты Латвийской ССР